Die Pomacentrinae sind eine Unterfamilie der Riffbarsche (Pomacentridae). Sie leben in Korallen- und Felsriffen in tropischen und subtropischen Bereichen des Atlantik und des Indopazifik.

Die Unterfamilie wurde vom US-amerikanisch-australischer Ichthyologen Gerald R. Allen in seinem Standardwerk „Riffbarsche der Welt“ noch als Sammeltaxon benutzt, um alle Riffbarschgattungen unterzubringen, die den anderen Unterfamilien nicht zuzuordnen sind. Seit einer phylogenetischen Studie aus dem Jahr 2009, stehen sie mit anderer Zusammensetzung, u. a. unter Einschluss der bei Allen noch in einer eigenen Unterfamilie geführten Anemonenfische, als monophyletisches Taxon fest.

Gattungen 
 Acanthochromis , 1863
 Altrichthys , 1999
 Amblyglyphidodon , 1877
 Amblypomacentrus , 1877
 Cheiloprion , 1913
 Chrysiptera , 1839
 Dischistodus , 1863
 Hemiglyphidodon , 1877
 Neoglyphidodon , 1991
 Neopomacentrus , 1975
 Pomacentrus , 1802
 Pomachromis  & , 1974
 Pristotis , 1838
 Teixeirichthys , 1953
 Anemonenfische (Amphiprion  & , 1801)

Innere Systematik 
Das folgende vereinfachte Kladogramm zeigt die Verwandtschaft der verschiedenen Gattungen der Pomacentrinae zueinander und die Polyphylie der Gattung Chrysiptera.

Literatur 
 Gerald R. Allen: Riffbarsche der Welt. Mergus Verlag, Melle 1991, ISBN 3-88244-007-4.

Einzelnachweise 

Riffbarsche
Pomacentridae